Plaats in Indonesië
 Tunjungseto (Kutowinangun), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Tunjungseto (Sempor), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java